Corry steht für:

 Corry Cars, britischer Automobilhersteller

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Corry (Missouri), im Dade County
 Corry (Pennsylvania), im Erie County

geographische Objekte in Antarktika:
 Corry Island, Insel vor Grahamland
 Corry-Massiv, Bergmassiv in den Prince Charles Mountains
 Corry Rocks, Felsformation von Gillock Island

Corry ist der Familienname folgender Personen:

 Joel Corry (* 1989), britischer DJ und Musikproduzent
 Leo Corry (* 1956), israelischer Wissenschaftshistoriker
 Martin Corry (* 1973), englischer Rugby-Union-Spieler
 Montagu Corry, 1. Baron Rowton (1838–1903), britischer Politiker (Konservative Partei)
 Nick Corry (* 1963), US-amerikanischer Schauspieler und Filmproduzent, siehe Jsu Garcia
 Somerset Lowry-Corry, 2. Earl Belmore (1774–1841), irischer Adliger und Gouverneur von Jamaika
 Somerset Lowry-Corry, 4. Earl Belmore (1835–1913), irischer Adliger und Gouverneur von New South Wales

Siehe auch:
 Corrie
 Cory